Sandleiten steht für:

 Sandleiten, Ortslage in Wien, siehe Sandleitenhof
 Sandleiten (Gemeinden Jagerberg, Sankt Stefan), Ortsteil von Jagerberg und Sankt Stefan im Rosental, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark